ATF, właśc. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych) – agencja federalna Stanów Zjednoczonych, badająca przestępstwa, regulująca oraz działająca zapobiegawczo w tematach zawartych w jej nazwie
 ATF (utwór) – utwór rapowy nagrany przez DMXa nt. aresztowania przez agentów ATF
 Zaawansowany Myśliwiec Taktyczny z ang. Advanced Tactical Fighter, ATF
 trzyliterowy kod ISO 3166-1 dla Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych